Cet article présente un décompte des médailles des différentes nations aux Jeux olympiques d'hiver depuis leur première édition de 1924, ainsi que plusieurs autres périodes.

Le CIO ne publie pas explicitement ce classement, mais publie des classements pour chaque Jeux. Ce classement a été établi en additionnant les classements du CIO.

Méthode de classement 
Ce tableau est trié par défaut selon le nombre de médailles d'or, puis, en cas d'égalité, selon le nombre de médailles d'argent, et enfin selon le nombre de médailles de bronze. Ce classement est adopté par la majeure partie des médias.

À propos des nations présentes dans ce classement 
Les résultats individuels des athlètes sont regroupés en fonction du code pays du CIO. 

Lorsque certains codes ont changé sans que l'entité politique ne change (par exemple, HOL est devenu NED pour les Pays-Bas), les médailles sont regroupées sous la même appellation. En revanche, lorsque des changements d'entités politiques ont eu lieu (comme pour l'URSS par exemple), les médailles sont regroupées sous des appellations différentes selon les époques.

Les noms présentés en italique sont des entités politiques n'existant plus aujourd'hui.

Depuis 1924 

Somme des médailles remportées par les différentes nations aux Jeux d'hiver depuis 1924, la première édition des Jeux d'hiver. Tableau actualisé après les Jeux d'hiver de 2010 :

Depuis 1945 

Somme des médailles remportées par les différentes nations aux Jeux d'hiver depuis 1945, qui marque le début de l'ère moderne. Tableau actualisé après les Jeux d'hiver de 2014:

Depuis 2000 

Somme des médailles remportées par les différentes nations aux Jeux d'hiver depuis l'an 2000. Tableau actualisé après les Jeux d'hiver de 2010 :

Annexes

Voir aussi 
 Décompte des médailles olympiques par nation
 Jeux olympiques d'hiver
 Classement mondial des grandes nations du sport

Liens externes 
 Base de données du Comité international olympique, site officiel du CIO.

Références 

Délégation aux Jeux olympiques